Лакфио́ль, желтофио́ль или желту́шник Че́ри () — вид декоративных садовых растений рода Желтушник (Erysimum) семейства Крестоцветные (Капустные) (Cruciferae, Brassicaceae).

Ботаническое описание 

Лакфиоль является красивым садовым растением, очень близким к левкоям, с которыми постоянно скрещивается до того, что среди множества садовых сортов и форм как лакфиоли, так и левкоя часто бывает сложно разобраться. В диком виде известно несколько видов лакфиоли, все из умеренного пояса северного полушария, предпочитают почвы, богатые известью. Обильны в южной части Греции и на островах Эгейского моря. Это сизые травы и полукустарники с цельными длинными листьями и крупными жёлтыми, оранжевыми, фиолетовыми, бархатисто-коричневыми и пёстрыми цветами по типу крестоцветных, расположенными в кистевидных соцветиях; прицветников нет; лепестки с длинными ноготками, бывают простые и махровые. Плод — стручок, четырёхугольный или сжатый (в поперечном сечении); створки с одним выдающимся на них нервом (жилкой).

Хозяйственное значение и применение 

Используется в цветоводстве, где лакфиоли группируют на кустистые и неветвящиеся, однопобеговые формы. Выращивается для выгонки на срезку в теплицах и в открытом грунте.

Устаревшее ботаническое название лакфиоли — Cheiranthus Cheiri L., или Лакфиоль настоящая.

Примечания

Ссылки 

Капустные
Флора Европы
Клумбовые растения
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum